Глазуно́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Глазунова, Анна (Agnia; род. 1994) — финская певица латвийского происхождения.
 Глазунова, Валентина Анатольевна (1932—2012) — прядильщица, Герой Социалистического Труда (1971).
 Глазунова, Виталина Францевна (род. 1958) — российский государственный деятель, председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа третьего созыва.
 Глазунова, Маргарита Разумниковна (1911—1982) — советская оперная певица (меццо-сопрано).
 Глазунова, Оксана Андреевна (настоящее имя Ксения Андреевна Глазунова; род. 1983) — театральный режиссёр. Населённый пункт 
 Глазунова — заимка в Иркутском районе Иркутской области России.